Алексе́й Толсто́й: Толстой, Алексей Владимирович (1840—1907) — генерал-лейтенант русской армии, адъютант наместника на Кавказе Великого князя Михаила Николаевича.
 Толстой, Алексей Дмитриевич (1951—2004) — российский врач, хирург и панкреатолог, доктор медицинских наук.
 Толстой, Алексей Иванович (1721—1803) — действительный статский советник, иркутский гражданский губернатор.
 Толстой, Алексей Константинович (1817—1875) — граф, русский писатель, поэт и драматург, переводчик, сатирик. Член-корреспондент Петербургской АН.
 Толстой, Алексей Николаевич (1883—1945) — граф, русский советский писатель и общественный деятель, академик АН СССР.
 Толстой, Алексей Петрович (1797—1864) — генерал от кавалерии, сенатор.